Сезон 2017/18 — 80-й сезон для «Зенита» в чемпионате России, 23-й в Премьер-лиге, а также 92-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, с 2010 года является российская энергетическая компания Газпром.

Основной состав

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие доходы:  €89 800 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  €  13 000 000

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 2 600 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи
Лето

Зима

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА 

Заняв 3-е место в чемпионате России по футболу 2016/17, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2017/18, начав с 3-го квалификационного раунда.

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Группа L

1/16 финала

1/8 финала

Кубок России 

Сохранив место в премьер-лиге по итогам чемпионата России по футболу 2016/17, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2017/18, начиная с 1/16 финала кубка.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Зенит»

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит